A Bibi és Tina (eredeti cím: Bibi und Tina) 2004 és 2017 között bemutatott német televíziós rajzfilmsorozat, amely a Bibi Blocksberg című 1997-től 2012-ig futott német televíziós rajzfilmsorozat alapján készült. A rendezője Gerhand Hahn. A tévéfilmsorozat a Hahn Film AG gyártásában készült. Műfaját tekintve fantasy filmsorozat, kalandfilmsorozat és filmvígjáték-sorozat. Németországban a ZDF vetítette, Magyarországon pedig a Minimax sugározta.

Ismertető 
A főszereplők, Bibi és Tina. Ketten két cserfes tinédzserek. Elválaszthatatlanul jó barátok és szeretik egymást. Mit közösen, legjobban szeretnek csinálni, a lovaglás. A lovaikkal együtt kalandoznak. A kis boszorkány, bátran lovagol, és bátran legyőzi a félelmet, legjobban ha igazságtalanság áll vele szembe. Bár barátnője sokkal megfontoltabb és óvatosabb nála. Nem habozik vele tartani a nagy kalandok során. Bibi varázsereje, fontos szerepet játszik, közös élményeikben. Habár nem is használja állandóan a különleges képességeit. Az életük során, csak veszély esetében, nehéz megállnia, hogy ne használja varázserejét, a helyzetek megmentésében. Gyakran meglátogatja barátnőjét, a szünetben és hétvégén. A Martin's Farmon, találkoznak. Ez az a hely, ahol segít Tina anyukájának. Az istállók körüli munkákban segít neki. De jut idejük mindig, a kedvenc időtöltéseikre is, hogy az állatok után kutassanak és közösen lovaglóversenyt csináljanak. Sokszor csatlakozik a versenyekbe Tina barátja is. Az istállóban és az istállóhoz közeli vidéken játszódnak a történetek. Ezek a helyek, ahol együtt van minden. Ezek a dolgok, amelyekről egy tinédzser álmodozik, hogy lovak, lovaglás, az első szerelem és a Count Kastély. Habár vele is van mindig a varázsereje, a varázslat nélkül is az életük tele van, fantáziával és kalandokkal.

Szereplők 
 Bibi Blocksberg – A sorozat főszereplője, aki csintalan kis boszorkány.
 Tina Martin – Susane lánya, Holger testvére, Bibi és Alex barátnője.
 Alexander von Falkenstein – Falkó fia, és Tina barátja.
 Falkó gróf – Alex édesapja, Susane volt szerelme, aki gróf.
 Suzanne Martin – Holger és Tina édesanyja.
 Holger Martin – Tina bátyja.
 Butler Dagobert – Falkó gróf komornyikja.
 Dr. Robert Eichhorn –  Az állatorvos.
 Amadeus – Tina lova, akivel Tina lovagol.
 Sabrina – Bibi lova, akivel Bibi lovagol, és Félix anyja.
 Maharadzsa – Alex lova, akivel Alex lovagol.
 Félix – Sabrina csikója, Sabrina fia.
 Móric és Max – Két kis ló, Pej pónik.

Magyar hangok 

 Molnár Ilona – Bibi Blocksberg
 Gulás Fanni – Tina Martin
 Sótonyi Gábor – Falkó gróf
 Agócs Judit – Suzanne Martin
 Markovics Tamás – Alexander von Falkenstein
 Csuha Lajos – Butler Dagobert
 Előd Botond – Holger Martin
 Breyer Zoltán – Dr. Robert Eichhorn (1. évad)
 Moser Károly – Dr. Robert Eichhorn (2. évad)
 Cs. Németh Lajos – a molnár

Epizódok

Források 
 
 
 Bibi és Tina a Fernsehserien oldalon 
 Bibi és Tina epizódjainak listája a Fernsehserien oldalon

További információk 
 
 

2004-ben bemutatott német televíziós sorozatok
Német rajzfilmsorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
2017-ben befejezett német televíziós sorozatok